Augusta Tréheux (1923-2014), médecin radiologue française ;
 Hélène Tréheux-Duchêne (1963-), diplomate française.